Мальзерб () — французьке прізвище і топонім.

Топоніми 
 Ле-Малезербуа — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре, утворений через злиття муніципалітетів Мальзерб та інших.
 Мальзерб — колишній французький муніципалітет департаменту Луаре, де розташований:
 замок Мальзерб (Château de Malesherbes).

Відомі особи 

 Гійом де Ламуаньйон де Мальзерб (1683—1772) — французький державний діяч та правник.
 Кретьєн Гійом де Ламуаньон де Мальзерб (1721—1794) — французький адвокат, міністр, захисник на суді Людовіка XVI. На його честь названо:
 бульвар Мальзерб (Boulevard Malesherbes) — бульвар у Парижі;
 Мальзерб — станція паризького метро.

Французькі прізвища